Ženská čtyřhra Taiwan Open 2018 probíhala na přelomu ledna a února 2018. Do deblové soutěže tchajpejského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Dvojnásobným obhájcem titulu byl tchajwanský sesterský pár Čan Chao-čching a Latisha Chan, jehož členky nestartovaly společně. Starší ze sourozenkyň, světová jednička Latisha Chan, se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Čan Chao-čching se stala maďarská deblová světová pětka Tímea Babosová, s níž skončila v semifinále na raketách Hibinové s Kalašnikovovou.

Vítězem se stal čínský pár hrající pod žebříčkovou ochranou Tuan Jing-jing a Wang Ja-fan, který ve finále za 1.47 hodin zdolal japonsko-gruzínskou dvojici Nao Hibinová a Oxana Kalašnikovová po zvládnutých tiebreacích v obou setech, když v úvodní sadě otočil ztrátu gamů 2–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Tuanová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Wangovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Čan Chao-čching (semifinále)
  Miju Katová /  Makoto Ninomijová (1. kolo)
  Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (čtvrtfinále)
  Monique Adamczaková /  Storm Sandersová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Taiwan Open
WTA Tour 2018
Sport na Tchaj-wanu v roce 2018